Ro kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nisída Ro – en ö

Italien 

 Ro, Emilia-Romagna, frazione, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 

Robotskapade Italienförgreningar